Everlasting — двенадцатый студийный альбом американской кантри-певицы Мартины МакБрайд, изданный 8 апреля 2014 года на её собственном независимом лейбле Vinyl Recordings с помощью Kobalt Label Services. Альбом включает каверы соул и R&B-песен в оригинале исполненных такими исполнителями как Арета Франклин, Сэм Кук, Отис Реддинг, Элвис Пресли, The Supremes и другими. Диск возглавил американский кантри-чарт Top Country Albums и достиг № 7 в общенациональном хит-параде США Billboard 200. Альбом был спродюсирован Don Was и включает дуэты с Гевином ДеГро и Келли Кларксон.

История 

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, AllMusic, Country Weekly, The Oakland Press, The Boston Globe, USA Today.
Everlasting дебютировал на седьмом месте в Billboard 200 (США) и на № 1 в кантри-чарте Top Country Albums с тиражом 21,000 экз. в США.
Мартина МакБрайд поставила исторический рекорд впервые в 50-летней истории кантри-чарта, став первой женщиной дебютировавшей на № 1 в Top Country Albums с изданным на независимом лейбле альбоме.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Martina McBride - Everlasting (Deluxe Edition). youtube.com

Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы США
Альбомы, спродюсированные Доном Уозом
Кавер-альбомы